Гран-при Бразилии 2010 года (официально XXXIX Grande Prêmio Petrobras do Brasil) — восемнадцатая автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 7 ноября 2010 года на автодроме имени Жозе Карлуса Пасе, Сан-Паулу, Бразилия.

Свободные заезды

Квалификация 

Примечания:
  — Себастьен Буэми наказан потерей 5 позиций на стартовом поле за столкновение с Тимо Глоком на Гран-при Кореи.
  — Адриан Сутиль наказан потерей 5 позиций на стартовом поле за столкновение с Камуи Кобаяси на Гран-при Кореи.

Гонка 

|}

Положение в чемпионате после Гран-при

Примечания

Ссылки 
 
 
 
Анализ гонки на сайте McLarenF-1.com

Гран-при Бразилии